Onderdistrict in indonesië
 Muara Tiga (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pidie in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Muara Tiga (Kedurang), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Muara Tiga (Mulak Ulu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra